Аник — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области России.

География 

Расположен в 15 км к северо-западу от Невьянска на берегу реки Пачка, правого притока Тагила. Рядом с посёлком проходит автодорога Быньговский — Лёвиха. Расстояние до центра бывшего Быньговского сельсовета — 25 км, до ближайшей железнодорожной станции Быньговский 4 км.

Аник является самым западным населённым пунктом Невьянского района и Невьянского городского округа.

История 
28 октября 1960 года решением Свердловского Облисполкома посёлок Аник зарегистрирован как вновь возникший населённый пункт.

18 июня 1963 года решением промышленного и сельского облисполкомов посёлок Аник передан из пригородной зоны города Невьянска в Быньговский сельсовет Нижнетагильского района.

«Невьянская находка» 

Аник обрёл общероссийскую известность в июле 2012 года, когда неподалёку от посёлка в лесном овраге были найдены бочки с большим количеством человеческих эмбрионов.

Население 

Структура
По переписи 2010 года постоянное население — 3 человека, из них 2 мужчины, 1 женщина. Преобладавшая на 2002 год национальность — русские (75 %).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа